Ząbrowo (gromada w powiecie iławskim) (suski/iławski)
 Ząbrowo (gromada w powiecie świdwińskim) (białogardzki/świdwiński)